Leidsebrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam
 Leidsebrug (Haarlem), een brug in Haarlem